Snyder kan syfta på:

 Timothy Snyder
 Snyder, Nebraska – en ort i Dodge County, Nebraska
 Snyder, Oklahoma – en stad i Kiowa County, Oklahoma
 Snyder, Texas – en stad i USA

Se även 
 Snyder County